Josef Klíma (1911-2007), cestista cecoslovacco
Josef Klíma (n. 1950), cestista cecoslovacco, figlio del precedente